Julio Macat (1957- ), un directeur de la photographie américain.